Japanische Inseln steht für
 eine Inselgruppe in Ostasien, siehe Japanischer Archipel
 die Inseln des japanischen Staatsgebietes, siehe Liste japanischer Inseln